Мирас (араб. наследие, наследник, наследство)
  
 Мирас — телеканал в Туркмении.
 Мирас — Универсальный спортивный комплекс в Казани.
 Мирас — Ежемесячная культурно-просветительская газета.
 Мирас — посёлок в Испании.
 Мирас — улица в Алма-Ате.
 Мирас — общество по возрождению казахского языка.

См. также 
 МИРАС — спектрометр, устанавливавшийся на станции «Мир» 19 июля 1995